XXV женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу проходил в 2016 году с участием команд, составленных из игроков не старше 1998 года рождения. Матчи финального турнира сыграны с 27 августа по 4 сентября в Нитре и Дьёре. Чемпионский титул завоевала сборная России, семь игроков которой полтора года назад также побеждали на чемпионате Европы U18.

Отборочные игры 
В отборочных играх участвовали 32 сборные. Семь победителей групп второго этапа завоевали путёвки в финальный турнир чемпионата, а команды, ставшие в группах вторыми, вместе со сборной Латвии, финишировавшей третьей с лучшими дополнительными показателями, вышли в заключительный этап квалификации, где разыграли ещё три путёвки в финальный турнир. Команды Словакии и Венгрии на правах его организаторов от процедуры квалификации были освобождены.

Жеребьёвка финального турнира состоялась 25 мая в Нитре.

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Финальный турнир

Арены 
 Нитра: City hall — группа I, плей-офф.
 Дьёр: Szechenyi Istvan University Hall — группа II.

Групповой этап

Группа I

Группа II

Плей-офф

За 5—8-е места

За 1—4-е места

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная и MVP 

MVP чемпионата была признана Анна Котикова.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Европейской конфедерации волейбола
 

2016
2016 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Словакии
Чемпионаты Европы в Венгрии
Спорт в Словакии в 2016 году
Спорт в Венгрии в 2016 году
Август 2016 года
Сентябрь 2016 года
Спорт в Нитре
Международные спортивные соревнования в Дьёре
Международные соревнования по волейболу в Венгрии
Международные соревнования по волейболу в Словакии
Волейбол